Sunbury ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sunbury (Georgia)
 Sunbury (Illinois)
 Sunbury (Iowa)
 Sunbury (North Carolina)
 Sunbury (Ohio)
 Sunbury (Pennsylvania)
 Sunbury Township (Livingston County, Illinois)

in Australien:
 Sunbury (Victoria) in Australien

in England:
 Sunbury-on-Thames